Dieser Artikel behandelt die russische Fußballnationalmannschaft beim FIFA-Konföderationen-Pokal 2017. Russland nahm zum ersten Mal am Konföderationenpokal teil und war als Gastgeber der WM 2018 auch automatisch für dieses Turnier qualifiziert.

Kader 
Alexander Belenow, Roman Neustädter, Andrei Semjonow und Roman Sobnin wurden aus dem vorläufigen Aufgebot gestrichen. Verletzungsbedingt fiel zudem Artjom Dsjuba aus.

Da der in der Türkei spielende Roman Neustädter letztlich nicht berücksichtigt wurde, war Russland die einzige teilnehmende Mannschaft, in der nur Spieler aus der heimischen Liga standen.

Quelle: rfs.ru (Positionen), eu-football.info Einsätze und Tore vor Turnierbeginn

Vorbereitung 
Zur Vorbereitung auf das Turnier bereiteten sich die Russen vom 25. Mai bis 3. Juni in der Nähe von Innsbruck vor und reisten dann nach Budapest, wo sie am 5. Juni gegen Ungarn mit 3:0 gewannen. Unmittelbar danach reisten sie zurück nach Moskau und spielten dort am 9. Juni erstmals gegen Confed-Cup-Teilnehmer Chile. Das Spiel endete 1:1.

Gruppenphase 

Russland traf in Gruppe A auf Europameister Portugal, den CONCACAF Gold Cup-Sieger von 2015 Mexiko und Ozeanienmeister Neuseeland. Gegen Portugal gab es zuvor in sechs Spielen zwei Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Gegen Mexiko gab es zuvor in zwei Spielen zwei Siege. Gegen die Neuseeländer hatten die Russen vor dem Turnier noch nie gespielt, es gab aber ein Spiel in der WM-Vorrunde 1982 der Sowjetunion gegen Neuseeland, das mit 3:0 gewonnen wurde.

Einzelnachweise 

FIFA-Konföderationen-Pokal 2017
Russische Fußballnationalmannschaft beim FIFA-Konföderationen-Pokal